Ijwan, Ijwān o Ijwán, palabra árabe إخوان, que significa "hermanos", puede referirse a:
 Ijwān (Arabia Saudita), primer ejército saudita compuesto por miembros de tribus tradicionalmente nómadas.
 Ijwān (Cachemira), milicia progubernamental del estado indio de Jammu y Cachemira.
 Ijwān aṣ-Ṣafā’ o Ijwan al-Safa, Hermanos de la Pureza, grupo de filósofos musulmanes de Basora del siglo X. 
 Ikhwa, transcripción al chino de Yihewani, secta islámica en China.
 Yami'at al-Ijwan al-Muslimin, literalmente "Sociedad de los Hermanos Musulmanes".